Большая Уда — топоним.

Россия 
 Большая Уда — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Большая Уда — разъезд в Беломорском районе Карелии.
 Большая Уда — река, левый приток Амура.